Нахичеванский областной комитет КП Азербайджана () — орган управления республиканской партийной организацией, действовавший в Нахичеване в 1920—1991 годах. Первый секретарь Нахичеванского регионального отделения Коммунистической партии Азербайджана был высшей должностью в Нахичеванской АССР. Должность была создана в 1920 году и ликвидирована 14 сентября 1991 года в связи с самороспуском Компартии Азербайджана. Первого секретаря де-факто обычно назначали Политбюро ЦК КПСС или Генеральный секретарь ЦК КПСС.

Список первых секретарей Нахичеванского ОК КПА

См. также 
 Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика

Источники 
 Нахичеванский краевой — областной — республиканский комитет КП(б) — КП Азербайджана, ответственные — 1-е секретари
 World Statesmen.org

Первые секретари Нахичеванского обкома КП Азербайджана
Областные и окружные комитеты КП Азербайджана